Nymfe har flere betydninger:
 Nymfe (zoologi) – et ungdomsstadie hos nogle leddyr
 Nymfe (mytologi) – en naturånd i den græske mytologi
 Vandnymfe – et insekt